Le terme râle est le nom vernaculaire donné à de nombreux oiseaux répartis dans plusieurs genres de la famille des Rallidés. Ce sont les cousins des marouettes, des talèves, des foulques, et des gallinules ou poules d'eau.

Liste des espèces appelées « râle »

Espèces éteintes 
 Râle des Chatham — Gallirallus modestus
 Râle de Dieffenbach — Gallirallus dieffenbachii
 Râle elpénor — Atlantisia elpenor
 Râle de Maurice — Aphanapteryx bonasia
 Râle de Rodrigues — Erythromachus leguati
 Râle tévéa — Gallirallus pacificus
 Râle de Wake — Gallirallus wakensis

Nom d'oiseau ambigu